Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1992 in Manila. An der Olympiade nahmen 102 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 14 Runden austrugen. Darunter befanden neben der A-Auswahl zwei weitere Mannschaften des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Brettpunkten, dann nach der Buchholz-Wertung und schließlich nach Mannschaftspunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. Soweit sich spielfreie Mannschaften ergaben, erhielten diese in der betreffenden Runde je zwei Brett- und Mannschaftspunkte. Eine Zuordnung zu einzelnen Spielern erfolgte dabei nicht. Die gemeldeten Mannschaften von Jemen und Kenia reisten nicht an. Sie wurden bis zur dritten Runde in die Paarungen aufgenommen, wodurch sich kampflose Siege ihrer Gegner ergaben, die in der Regel als 4:0 gewertet und auch den aufgestellten Spielern als kampflose Einzelsiege angeschrieben wurden.

Mannschaften

1. Russland

2. Usbekistan

3. Armenien

4. USA

5. Lettland

6. Island

7. Kroatien

8. Georgien

9. Ukraine

10. England

11. Israel

12. Bosnien und Herzegowina 

Die beiden Ersatzspieler Zdenko Kožul und Nebojša Nikolić wurden im Verlauf des Turniers nicht eingesetzt.

13. Deutschland

14. Tschechoslowakei

15. Schweiz

16. China

17. Ungarn

18. Schweden

19. Bulgarien

20. Kolumbien

21. Slowenien

22. Indien

23. Niederlande

24. Litauen 

Der an Brett 2 aufgestellte Großmeister Viktor Gavrikov kam nicht zum Einsatz.

25. Estland

26. Peru

27. Frankreich

28. Brasilien

29. Italien 

Das Erstrundenspiel gegen Mali wurde kampflos 4:0 gewonnen. Es ist in der Mannschaftsbilanz und in den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

30. Turkmenistan 

Die beiden Ersatzspieler Mammed Nurmamedow und Shohrat Muratkuliew kamen nicht zum Einsatz.

31. Philippinen

32. Polen

33. Norwegen

34. Argentinien

35. Moldawien 

Beide Ersatzspieler Ion Solonari und S. Osimin kamen während der Olympiade nicht zum Einsatz.

36. Rumänien

37. Türkei 

Der zweite Ersatzspieler H. Aksoy wurde nicht eingesetzt.

38. Kirgisistan

39. Griechenland

40. Indonesien

41. Spanien

42. Philippinen C

43. Portugal

44. Philippinen B

45. Kasachstan

46. Australien

47. Österreich

48. Dänemark

49. Finnland

50. Belgien

51. Mexiko

52. Singapur

53. Vietnam 

Die als zweite Ersatzspielerin benannte Nguyễn Thị Kim Ngân wurde während der Olympiade nicht eingesetzt.

54. Kanada 

Kanada gewann zum Auftakt kampflos mit 4:0 gegen Kenia. Dies ist in allen Mannschaftsbilanzen und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

55. Schottland

56. Tunesien

57. Chile 

Der zweite Ersatzspieler Juan Hernández Ducos kam nicht zum Einsatz.

58. Mongolei

59. Andorra

60. Bangladesch 

Die Mannschaft erhielt in der letzten Runde ein Freilos, wofür ihr je 2 Mannschafts- und Brettpunkte zugeschrieben wurden, ohne eine Zuordnung zu einzelnen Spielern vorzunehmen.

61. Neuseeland

62. Puerto Rico

63. Südafrika 

Der an Brett 4 gemeldete Stammspieler Watu Kobese kam im Laufe des Turniers nicht zum Einsatz.
Das Drittrundenspiel gegen Kenia wurde kampflos 4:0 gewonnen und ist in allen Mannschaftsbilanzen sowie den Einzelbilanzen ab Brett 2 berücksichtigt.

64. Ägypten

65. Färöer 

Der zweite Ersatzspieler P. Poulsen wurde nicht eingesetzt.

66. Algerien

67. Vereinigte Arabische Emirate

68. Sri Lanka

69. Libanon

70. Pakistan

71. Luxemburg 

Der auf der ersten Ersatzposition gemeldete Spieler Jean-Marie Weber kam nicht zum Einsatz.

72. Japan

73. Thailand

74. Angola

75. Wales

76. Nigeria

77. Marokko

78. Malaysia

79. Katar

80. Nicaragua 

Zur ersten Runde waren nur zwei Spieler anwesend, so dass sich für Dávila und Gutiérrez kampflose Niederlagen ergaben. Der gemeldete Ersatzspiele René Guido Martines wurde im Turnierverlauf nicht eingesetzt.

81. San Marino

82. Irland

83. Uganda 

Beide Ersatzspieler Edward Ssentongo und Emmanuel Kabuye wurden nicht eingesetzt.

84. Mauritius 

Der zweite Ersatzspieler Hurrynarain Bhowany kam während dieser Olympiade nicht zum Einsatz.

85. Hongkong

86. Botswana

87. Niederländische Antillen 

In der zweiten Runde gewann die Mannschaft kampflos 4:0 gegen Jemen. Dies ist in allen Mannschaftsbilanzen und den Einzelbilanzen der Spieler ab Brett 2 eingerechnet.

88. Zypern

89. Simbabwe

90. Liechtenstein

91. Papua-Neuguinea

92. Malta

93. Jamaika

94. Guernsey / Jersey 

Der einzige Einsatz für die Ersatzspielerin ergab sich gegen El Salvador, wo das vierte Brett unbesetzt blieb. Somit resultiert ihr Punkt aus einem kampflosen Sieg.

95. Mali 

In Runde 4 erhielt Mali ein Freilos, welches mit je 2 Mannschafts- und Brettpunkten bewertet wird. In den Punktzahlen der Mannschaft ist dies enthalten, eine Zuordnung zu den Spielern erfolgt nicht. Zuvor hatte die Mannschaft zur ersten Runde gefehlt, was mit einem kampflosen 0:4 gegen Italien zu Buche schlägt. Dies ist in der Mannschaftsbilanz als Niederlage und in den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

96. Brunei 

In Runde 3 gewann Brunei kampflos 4:0 gegen Jemen. Im Gegensatz zu anderen Fällen ist dieses Ergebnis nur in der Mannschaftsbilanz berücksichtigt, aber keinen Einzelspielern zugeordnet.

97. Amerikanische Jungferninseln 

Nach den vorliegenden Quellen (olimpbase sowie Datenbanken von Chessbase) hat Lizette Hodgson bei ihrem einzigen Einsatz in der vorletzten Runde die angesetzte Partie nicht aufgenommen. In der letzten Runde wurde das vierte Brett dann kampflos ohne Namensnennung abgegeben.

98. Palästina 

Die Mannschaft vertrat den Palästinensischen Schachverband. Der zweite Ersatzspieler E. Abu Hatib kam im Turnierverlauf nicht zum Einsatz.

99. Fidschi

100. Bermuda 

In Runde 3 erhielt Bermuda ein Freilos, welches als 4:0-Sieg gewertet wurde. Eine Zuordnung zu den Einzelbilanzen erfolgte nicht. Zur ersten Runde waren hingegen für Bermuda nur die beiden Ersatzspieler anwesend. Chudleigh und Keen wurde je eine kampflose Niederlage angeschrieben.

101. El Salvador 

El Salvador nahm das Turnier erst mit Runde 4 auf, in der es ein Freilos erhielt, welches mit 2 Mannschafts- und einem Brettpunkt vergütet wurde. Im weiteren Turnierverlauf waren nur die Spieler Merino und G. Zelaya regelmäßig anwesend. Montes absolvierte zwei Partien, die jeweils remis endeten und erhielt fünf kampflose Niederlagen angeschrieben. Die weiteren kampflos abgegebenen Partien wurden den nicht anwesenden Stammspielern von Brett 1 und 2 (Boris Pineda und Porfirio Zelaya) bzw. dem ebenfalls nicht anwesenden Ersatzspieler René López Aragón angeschrieben und ab Runde 11 ohne namentliche Zuordnung registriert.

102. Seychellen 

Die Seychellen erhielten zur letzten Runde ein Freilos mit je 2 Mannschafts- und Brettpunkten. Diese sind in der Mannschaftsbilanz berücksichtigt, aber keinen Spielern individuell zugerechnet.

Quellen 
 Schacholympiade 1992 bei olimpbase.org

Einzelnachweise 

1992
Schach 1992
Schach (Philippinen)
Sport (Manila)